Bessa ist der Familienname folgender Personen:

 Agustina Bessa-Luís (1922–2019), portugiesische Schriftstellerin
 António Maria Bessa Taipa (* 1942), Weihbischof in Porto
 Carla Bessa (* 1967), brasilianische Schriftstellerin, Übersetzerin, Regisseurin und Theaterschauspielerin
 Daniel Bessa (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Éber Henrique Ferreira de Bessa (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Lurdes Maria Bessa, osttimoresische Politikerin
 Pancrace Bessa (1772–1846), französischer Künstler und Illustrator
 Pompeu Bezerra Bessa (1923–2000), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Limoeiro do Norte

Bessa steht für:
 eine Serie von Messsucherkameras der Firma Cosina, die unter der Marke Voigtländer angeboten werden, siehe Cosina#Arbeit für Voigtländer
 eine antike, griechische Stadt, siehe Roustiana
 eine Gattung der Raupenfliegen, siehe Bessa (Gattung)

Siehe auch:
 Besa